Die Liste der Naturdenkmale in Stuttgart nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. In Stuttgart gibt es insgesamt 89 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 34 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 55 Einzelgebilde-Naturdenkmal (END).

Stand: 30. Oktober 2016

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

!
Stuttgart
Naturdenkmale Stuttgart